Гаљего се може односити на:

Галицијски језик, језик који се говори у шпанској аутономној покрајини, Галицији
Гаљего (река) која протиче кроз Сарагосу, Шпанија